Шаннон () — остров у восточного побережья Гренландии.

Площадь — 1466 км². Шаннон — это скалистый необитаемый остров. Он был назван в честь фрегата королевского флота Шеннона во время экспедиции 1823-1824 годов.

История 

В 1906 году остров был исследован датской научной экспедицией под руководством Людвига Мюлиуса-Эриксена на парусном судне "Дания". Экспедиция погибла.

Острова Гренландии
Необитаемые острова Дании
Острова Атлантического океана